Anders Lindström kan syfta på:

Anders Lindström (musiker) (1969–), en svensk musiker och forskare
Anders Lindström (general) (1955–), en svensk generallöjtnant och verkställande direktör
Anders Lindström (dirigent) (1939–), en svensk dirigent och kyrkomusiker.
Anders Lindström (ämbetsman), generaldirektör för Sjöfartsverket 1996-2000